Horvátország
Puhovo falu Dugo Selo községben, Zágráb megyében

 Szerbia
Puhovo falu Lučani községben, a Moravicai körzetben